A női LEN-kupa (hivatalos nevén Women LEN Trophy) az Európai Úszószövetség (LEN) évenként megrendezett versenysorozata női vízilabdacsapatok számára. A sorozat első kiírása az 1999–2000-es idényben volt.

A női vízilabda Bajnokok Ligája (vagy LEN-bajnokok kupája) mögött a második legrangosabb európai versenysorozat.

A magyar csapatok közül a sorozatot egy alkalommal nyerte meg a Honvéd, az UVSE és a Dunaújváros. A Dunaújváros 2001-ben, 2009-ben és 2022-ben az UVSE 2019-ben bejutott a döntőbe, de elvesztette azt.

Döntők 

Forrás: LEN (2000-től 2016-ig).

Örökmérleg

Győzelmek száma nemzetenként

Jegyzetek

Források 
 Lasvolta.net: Albo d'oro Coppa LEN 
 allcompetitions.com

Nemzetközi vízilabdakupák